Freuler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Freuler (* 1942), Schweizer Schauspieler
 Bernhard Freuler (1796–1858), Schweizer Künstler, Landschaftsgärtner und Archivar
 Cosmus Freuler (1780–1838), Schweizer Buchdrucker
 Hermann Freuler (1841–1903), Schweizer Politiker
 Jan-André Freuler (* 1992), Schweizer Radsportler

 Marie-Mathilde Freuler-Bühler (1911–2016), Schweizer Redaktorin und Feministin
 Remo Freuler (* 1992), Schweizer Fußballspieler
 Urs Freuler (* 1958), Schweizer Radrennfahrer